Fota steht für:
 Fota (Grenadinen), Insel in der Inselgruppe der Grenadinen im Gebiet des Inselstaates Grenada
 Fota Island, Halbinsel in Cork Harbour zwischen Slatty Water und Lough Mahon, County Cork, Provinz Munster in der Republik Irland
 Fota Castle, Schlossruine an der Westspitze der Halbinsel Fota Island
 Fota (China) (佛塔), Ort in Jiangsu, China
 Fota (Kamerun), Ort in Far North (Kamerun), Kamerun
 Fota (Lualaba), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 Fota (Grand Bassa), Ort in Grand Bassa County, Liberia
 Fota (Zypern), Kommune und Ort auf Zypern
 Fota (Moxico), Ort in Moxico, Angola
 Fota (Luanda Norte), Ort in Luanda Norte, Angola
 Fota (Zaire), Ort in Zaire (Angola), Angola
 Fota Ngongo, Ort in Luanda Sul, Angola
 Fota (Kwango), Burundi
 Fota (Mwaro), Burundi

 Fota (Gattung), , 1882, Gattung von Faltern der Familie der Eulenfalter
 Fota armata, , 1882
 Fota minorata, , 1882

Fota ist der Nachname folgender Personen:
 Cilléne Fota († 726), irischer Mönch, Abt der Iona Abbey (724–726)
 Ferchar Fota (auch Ferchar II.; * um 628(?); † 697), schottischer Clankönig

FOTA steht für:
 Firmware Over-the-Air
 Formula One Teams Association

Abkürzung